Тахов може бити:

 Тахов, град у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република
 Тахов (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република